National State Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 National State Bank (Iowa), ID-Nr. 91001115
 National State Bank (New Jersey), ID-Nr. 90001267